est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 cyclohexanol, numéro CAS 
 3-hexén-1-ol, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-3-hexén-1-ol ou cis-3-hexén-1-ol, numéro CAS 
 E-3-hexén-1-ol ou trans-3-hexén-1-ol, numéro CAS 

 Aldéhyde
 hexanal, numéro CAS 
 4-méthylpentanal, numéro CAS 

 Cétone
 4-méthylpentan-2-one, numéro CAS 
 pinacolone (3,3-diméthylbutan-2-one), numéro CAS 
 hexan-2-one, numéro CAS 

 Éther
 méthoxycyclopentane, numéro CAS 
 oxépane''' ou oxacycloheptane, numéro CAS